Вале́рий Никола́евич Фалько́в (род. 18 октября 1978, Тюмень, Тюменская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Учёный-юрист. Ректор Тюменского государственного университета (2013—2020).

Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза и ряда других стран

Биография

Образование 
Окончил Новоселезнёвскую среднюю школу села Казанское Казанского района Тюменской области.

В 1995 году поступил на юридический факультет ТюмГУ, в 2000 году окончил Институт государства и права по специальности «юриспруденция», после чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил её досрочно с защитой кандидатской диссертации «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации» (научный руководитель Г. Н. Чеботарёв; официальные оппоненты В. В. Невинский и В. А. Серков).

Научно-административная работа 
С 2003 по 2007 год — заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ, в 2007 году присвоено учёное звание доцента по кафедре.

С марта по ноябрь 2007 года — заместитель директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ.

С 2007 по 2011 год — проректор по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ, с 2011 по март 2012 года — директор Института права, экономики и управления ТюмГУ.

С 2009 по 2011 год избирался председателем Совета молодых учёных и специалистов Тюменской области (в 2011 году Совет был признан одним из наиболее эффективно работающих в России).

С октября 2012 по апрель 2013 года — исполняющий обязанности ректора Тюменского государственного университета (Приказ от 29 окт. 2012 г. № 12-94/44; приказ от 29 окт. 2012 г. № 12-94/45). 21 марта 2013 года избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива. (Приказ от 15 апреля 2013 г. № 12-07-03/59; приказ от 15 апреля 2013 г. № 12-07-03/60). С 17 апреля 2018 года был назначен ректором ТюмГУ по решению Аттестационной комиссии Минобрнауки России и занимал данный пост по 2020 год.

30 апреля 2015 года избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Член президиума учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации.

Курировал образовательную программу «Перспективы Тюменского региона: новые индустрии и кадровый потенциал», запущенную Московской школой управления «Сколково» по заказу губернатора Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом.

21 января 2020 года назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.

Общественная деятельность 
В целях формирования в Тюменском регионе системы поиска и содействия развитию талантливых детей был инициатором и организатором межрегиональной многопрофильной олимпиады для школьников «Менделеев», 2011 г.

С марта 2012 года является заместителем председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председатель тюменского городского отделения Ассоциации.

С 2006 по 2013 год — член избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.

С 2013 по 2016 год — депутат Тюменской городской Думы VI созыва, член регионального политического совета партии «Единая Россия», председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы. С 18 сентября 2016 по 21 января 2020 года — депутат Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 17.

В 2020 году входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Председатель редакционного совета альманаха «Тобольск и вся Сибирь».

Инициатор проекта по правовому просвещению граждан в Тюменской области «Открытая школа права».

С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронатом Президента РФ.

С июня 2015 года вошёл в экспертный совет по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей Тюменской области.

С 25 декабря 2018 года вошёл в состав Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации.

Высказывания 
«Мы стоим на переломе — такое бывает раз в несколько столетий, — когда сама образовательная модель кардинально меняется. Мы на пороге нового технологического уклада, и образование не может быть таким, каким оно было в XIX веке или даже в XX».

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Евросоюз отмечает, что под руководством Фалькова осуществлялось финансирование образования на территории четырёх аннексированных регионов Украины.

24 февраля 2023 года Госдепом США Фальков включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ».

Также был внесен в санкционные списки Украины, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Награды и звания 
 Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации (2003) и Губернатора Тюменской области (2008)
 Благодарность Губернатора Тюменской области (2008)
 Почётный нагрудный знак Тюменской областной думы (2009)
 Лауреат высшей юридической премии в Тюменской области «Юрист года — 2014»
 Благодарность Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе (2015)
 Благодарность Департамента образования и науки Тюменской области (2015)
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (2017).

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте Минобрнауки России
 В. Н. Фальков на сайте депутатов партии «Единая Россия»

Министры науки и высшего образования Российской Федерации
Кандидаты юридических наук
Ректоры Тюменского государственного университета
Выпускники Тюменского государственного университета
Депутаты Тюменской областной Думы
Члены «Единой России»
Правительство Мишустина
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине